St. Paul’s Parish Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul’s Parish Church (Arkansas), ID-Nr. 82000836
 St. Paul’s Parish Church (Maryland), ID-Nr. 77001521
 St. Paul’s Parish Church (Massachusetts), ID-Nr. 01001199